Gemeinschaftswerk steht für 

ein gemeinschaftlich erstelltes Werk

Organisationen
 Evangelisches Gemeinschaftswerk, Kanton Bern
 Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik, Deutschland 
 Gemeinschaftswerk der Deutschen Arbeitsfront, gleichgeschaltete Konsumgenossenschaften und ihre Großeinkaufsgesellschaften 1941–1945, siehe Deutsche Arbeitsfront#Unternehmen der DAF
Weiteres
Gemeinschaftswerk Hattingen, Kraftwerk